Red Bull RB9 — гоночний автомобіль з відкритими колесами побудований командою Infinity Red Bull Racing для участі в Чемпіонаті світу з автоперегонів Формули-1 сезону 2013 року.

Презентація 
Презентація автомобіля відбулася на базі команди в містечку Мілтон-Кінс (Велика Британія) 3 лютого 2013.

Результати у Формулі-1 

 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.

Примітки

Посилання 

redbullracing.com/ Офіційний сайт команди

Боліди Red Bull Формули-1
Боліди Формули-1 сезону 2013